Salense – abitanti di Contea di Sal
Salense – abitanti di Sales (Brasile)
Salense – abitanti di Sales Oliveira